Релан, Адриан — голландский востоковед, картограф и филолог.
 Релан, Ричард (Richard Relhan; 1754—1823) — британский ботаник и миколог.